Яцковский — украинская и русская фамилия; имеет женскую форму Яцковская.

 Яцковский, Гавриил Ульянович (в монашестве Григорий; 1866—1932) — епископ Русской православной церкви, лидер григорианских раскольников.
 Яцковский, Константин Михайлович (в монашестве Феодор; 1866—1937) — епископ Русской православной церкви.
 Яцковский, Михаил Владимирович (1919—2002) — советский и российский конструктор.
 Яцковский, Серафим Вадимович (1916—1998) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Яцковская волость